Spring Bay peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Spring Bay, un village du comté de Woodford dans l'Illinois.

 Spring Bay Township, un township du comté de Woodford dans l'Illinois.

Homonymie de townships